Ярутка ранняя () — вид многолетних травянистых растений рода  семейства .

Встречается в Средиземноморье, Приднепровье, Причерноморье, Крыму, на Балканском полуострове и в Малой Азии.

Ботаническое описание 
Стеблей несколько, прямых, простых, сизых, высотой 8—28 см.

Листья толстоватые, цельнокрайные или слегка зубчатые; прикорневые часто красноватые, черешковые, продолговатые или округлые; стеблевые — продолговатые, стеблеобъемлющие.

Чашелистики красноватые, длиной 2—2,5 мм. Лепестки белые, обратно-овально-продолговатые, длиной 3—5 мм. Пыльники едва превышают чашечку.

Стручочки треугольно-обратно-сердцевидные, длиной 5—6 мм, гнёзда четырёхсемянные.

Таксономическое положение 
Вид Ярутка ранняя входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Капустные
Флора Евразии